Вильгельм д’Эврё (; умер 18 апреля 1118) — англонормандский аристократ, граф д’Эврё c 1067 года, сторонник короля Англии Генриха I.

Биография 
Вильгельм был сыном графа д’Эврё Ричарда и Годехильды де Тосни. По отцовской линии Вильгельм являлся правнуком нормандского герцога Ричарда I и троюродным братом короля Вильгельма Завоевателя. Отец Вильгельма д’Эврё принимал активное участие в нормандском завоевании Англии 1066 году, выделив 80 кораблей для перевозки рыцарей и солдат через Ла-Манш. После его смерти в 1067 году Вильгельм унаследовал обширное графство Эврё в юго-восточной части Нормандии.

В период войн между сыновьями Вильгельма Завоевателя за власть в Нормандии граф д’Эврё поддержал английского короля Генриха I Боклерка против герцога Роберта Куртгёза. Вильгельм д’Эврё со своими отрядами участвовал в военной кампании 1106 год], завершившейся разгромом Куртгёза в сражении при Теншбре и переходом Нормандии под власть Генриха I. Позднее, однако, жёсткая централизаторская политика Генриха в Нормандии вызвала его конфликт с частью баронов, в числе которых был и Вильгельм д’Эврё. В 1112 году последний был вынужден бежать в Анжу, однако уже в следующем году Вильгельм примирился с королём и вернулся в Нормандию.

Вильгельм д’Эврё был женат на Хелвисе Неверской (умерла ранее 1118), дочери графа Невера Гильома I. По свидетельству Ордерика Виталия, Хелвиса отличалась умом и способностью убеждать, но была алчной и жестокой. Её личная вражда с Изабеллой де Конш привела к длительной феодальной усобице между графом д’Эврё и сеньором Конша Раулем де Тосни.

Вильгельм и Хелвиса детей не имели. После смерти Вильгельма в 1118 году (похоронен в Фонтенельском аббатстве) мужская линия графов д’Эврё из Нормандской династии пресеклась. Ближайшим наследником был племянник Вильгельма Амори III де Монфор, однако король Генрих I объявил Эврё выморочным леном и присоединил графство к своему домену. Лишь после восстания Амори, поддержанного частью нормандских баронов, король утвердил переход графства к дому де Монфоров.

Примечания

Ссылки 
 Normandy, nobility: Alençon, Evreux, Meulan, Perche
 Richard, comte d’Evreux, and Guillaume his son

Нормандская династия
Графы д’Эврё
Графы Франции XI века
Графы Франции XII века
Участники битвы при Гастингсе (соратники Вильгельма Завоевателя)
Персоналии Нормандии XI века
Персоналии Нормандии XII века
Английские феодальные бароны XI века
Английские феодальные бароны XII века